Javoříčko ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Javoříčko, Ortsteil von Hlavňovice, Okres Klatovy
Javoříčko, Ortsteil von Luká, Okres Olomouc; siehe Javoříčko (Luká)
Javoříčko, Ortsteil von Strážov, Okres Klatovy